A 22ª edição da Vuelta decorreu entre 27 de abril a 14 de Maio de 1967, A corrida foi composta por 18 etapas, num total de mais de 2941 km, com uma média de 38,724 km/h. A corrida começou em Vigo e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1967
1967 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1967